David Joseph Bonnar (1962) – vescovo cattolico statunitense
 Mark Bonnar (1968) – attore scozzese
 Stephan Bonnar (1977-2022) – lottatore di arti marziali miste statunitense